

Белпрі — місто, штат Канзас
 Белпрі — місто, штат Огайо